Padilla hace referencia a varios artículos de Wikipedia:

Antroponimia (apellido) 
 Padilla (apellido), castellano, oriundo de la provincia de Burgos, España.

Personajes de la historia de España 
 Agustín de Láncaster y Padilla (1639-1720), III conde de La Mejorada.
 Ana de Sande y Padilla (1610-1659), II condesa de La Mejorada.
 Garci López de Padilla, maestre de la Orden de Calatrava desde 1296 a 1322.
 Juan de Padilla (1490-1521), hidalgo castellano y líder comunero (suele citarse como Padilla, Bravo, y Maldonado, a la tríada de líderes comuneros).
 Juan de Padilla y Pacheco (c.1470-1491), militar y noble castellano, doncel de la reina Isabel la Católica.
 Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1644), compositor español de música del barroco.
 Lorenzo de Padilla (1485-1540), eclesiástico e historiador español, cronista de Carlos V.
 María de Padilla (c.1334-1361), amante del rey Pedro I de Castilla.
 Martín Padilla y Manrique (1540-1602), conde de Santa Gadea, conde de Buendía y adelantado de Castilla.
 Pedro de Padilla (1540-1599), poeta del Renacimiento.
 Pedro de Padilla (?-1599), militar, miembro del consejo de guerra de Felipe II de España.

Personajes de la Conquista de América 
 Diego Francisco Padilla, primer obispo de América, de la orden de San Francisco, noble y docto. Bajo su direction se construyó la Catedral Primada de América en Santo Domingo, que es la catedral más antigua de América.

Personajes de la Independencia de América 
 Diego Francisco Padilla (1751 o 1754 - 1829), religioso y sacerdote de la Orden de San Agustín, y uno de los representantes más conspicuos de la Ilustración en el Nuevo Reino de Granada.
 José Prudencio Padilla López (1784-1828), el almirante Padilla, héroe de la independencia de Colombia y Venezuela.
 Juana Azurduy Bermúdez de Padilla (1780-1862), esposa de Manuel Asencio Padilla y patriota boliviana en la lucha por la independencia.
 Manuel Aniceto Padilla (1780-c.1840), político y periodista sudamericano, de larga actuación en Argentina, Chile, Perú y Bolivia.
 Manuel Ascencio Padilla (1774-1816), héroe de la independencia de Bolivia (militar altoperuano que luchó en el Virreinato del Río de la Plata a favor de la emancipación del Reino de España, y murió al frente de guerrillas irregulares durante esta defensa).
 Manuel Padilla (1821-1862), abogado y político argentino, miembro del Congreso que sancionó la Constitución Argentina de 1853.
 Prisciliano Sánchez Padilla (1783-1826), primer gobernador constitucional de Jalisco, en México.

Otras personas 
 Alonso de Padilla Acosta (c.1557 - 1626 o 1628), conquistador español, nacido en América.
 Antonio Gundián Padilla (1795-1855), político y abogado chileno.
 Ariel López Padilla (1962-), bailarín profesional de ballet y actor mexicano de telenovelas.
 Agustina Padilla (2001-) cantante uruguaya de Cumbia pop y Trap.
 Benecio López Padilla (1888-1969), militar y político mexicano.
 Blasco Peñaherrera Padilla (1934-), político ecuatoriano, vicepresidente de Ecuador entre 1984 y 1988.
 Carlos Hernando Padilla Díaz (1946-2014), el maestro Padilla, pintor y dibujante colombiano.
 David Padilla Arancibia (1927-2016), militar y político boliviano.
 Elvira de Padilla (c.1546-1636), dama colombiana, fundadora del primer monasterio de Carmelitas Descalzas de América del Sur.
 Emilio Romero Padilla (1899-1993), historiador, narrador y ensayista peruano.
 Ernesto Padilla Nougués (1873-1951), abogado, político e intelectual argentino.
 Heberto Padilla (1932-2000), poeta y catedrático cubano.
 Ignacio Fernando Padilla Suárez (1968-2016), escritor mexicano.
 Ignacio Padilla y Estrada (1696-1760), arzobispo de Santo Domingo y de Yucatán.
 Jesús Alberto Aguilar Padilla (1952-), político y abogado mexicano, gobernador de Sinaloa.
 Jesús Padilla Gálvez (1959-), filósofo español.
 José Antonio Padilla Segura (1922-2012), ingeniero y político mexicano.
 José Cenón Padilla Rico (1817-1871), alcalde de Santafé de Bogotá.
 José Padilla Sánchez (1889-1960), el maestro Padilla, compositor y pianista español.
 José Torres Padilla (1811-1878), sacerdote y teólogo español.
 Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664), compositor barroco hispano-mexicano.
 Juan José Padilla (1973-), torero jerezano del siglo XXI.
 Juan Humberto Valdivieso Padilla (1910-2007), futbolista peruano.
 María de la Paz Padilla Díaz (1969-), humorista, presentadora de televisión, y actriz española.
 Mariano Padilla y Ramos (1842-1906), barítono español.
 Raúl Alejandro Padilla Orozco (1960-), empresario y político mexicano.
 Raúl "Chato" Padilla Mendoza (1918-1994), actor mexicano.
 Toni Padilla Montoliu (1977-), periodista deportivo español.
 Trina Padilla de Sanz (1864-1957), escritora puertorriqueña.
 Vicente de la Cruz Padilla (1977-), lanzador nicaragüense de béisbol profesional.
 Juan Padilla (1987-), político Mexicano (PRI) y Masón Grado 33.

Topónimos

En España 
 Padilla de Abajo, provincia de Burgos.
 Padilla de Arriba, provincia de Burgos.
 Padilla de Duero, provincia de Valladolid.
 Padilla de Hita, provincia de Guadalajara.
 Solana de Padilla, provincia de Jaén (lugar del municipio de Santiago-Pontones).
 Padilla del Ducado, provincia de Guadalajara.

En América 
 Bahía de Padilla, estado de Washington, Estados Unidos.
 Padilla, ciudad y municipio de Bolivia.
 Padilla, municipio de Colombia.
 Padilla, municipio de Venezuela.
 Padilla, municipio del estado mexicano de Tamaulipas.
 Nueva Villa de Padilla, cabecera del municipio anterior. 
 Provincia de Padilla, antigua entidad territorial de Colombia.